Henry Torrens kan syfta på:

 Henry Torrens (1779–1828), brittisk officer och militär rådgivare
 Henry Torrens (1823–1889), brittisk officer och koloniguvernör
 Henry Whitelock Torrens (1806–1852), brittisk essäist